Кёкте () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав города Гарделеген района Зальцведель.

Население составляет 448 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 17,65 км².

В 1910 году в Кёкте проживало 700 человек. Кёкте раньше имела статус общины (коммуны). 1 января 2011 года населённый пункт вошёл в состав города Гарделеген. Последним бургомистром общины была Зильфиа Денеке.

Примечания 

Города Саксонии-Анхальт